Dywizje piechoty noszące numer 25:

Wojska Polskiego:
 25 Dywizja Piechoty (1921-1939)
 25 Dywizja Piechoty AK (1944)
 25 Dywizja Piechoty (1951-1952)

 25 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych
 25 Dywizja Piechoty Cesarskiej i Królewskiej Armii
 25 Heska Dywizja Armii Cesarstwa Niemieckiego
 25 Dywizja Grenadierów SS Waffen-SS
 25 Dywizja Piechoty Wehrmachtu
 25 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego

Armii Czerwonej:
 25 Dywizja Strzelecka im. Czapajewa (1918-1942)
 25 Dywizja Strzelecka (2 formowania 1943)
 25 Synielnikowsko-Budapeszteńska Dywizja Strzelców Gwardii im. Wasyla Czapajewa (od 1942)